Zberoaia ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Zberoaia (Iași), Dorf im Kreis Iași
in der Republik Moldau:
 Zberoaia (Nisporeni), Gemeinde im Rajon Nisporeni